Beauty and the Beast (en français « La Belle et la Bête ») peut faire référence à :

Littérature
 Beauty and the Beast, titre anglophone de La Belle et la Bête, conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ayant fait l'objet de plusieurs adaptations littéraires, cinématographiques et musicales.

Cinéma/télévision
 Beauty and the Beast, titre anglophone du long métrage d'animation des studios Disney, La Belle et la Bête (1991) ;
 Beauty and the Beast ou Blood of Beasts (2003), film de David Lister ;
 Beauty and the Beast (2012), série télévisée américaine ;
Beauty and the Beast, titre anglophone du film La Belle et la Bête de Bill Condon (2017).

Musique
Beauty and the Beast (1977), chanson de David Bowie parue sur l'album "Heroes";
 Beauty and the Beast (1991), chanson-thème du film d'animation homonyme composée par Alan Menken sur des paroles d'Howard Ashman ;
 Beauty and the Beast (1995), album live pirate de la chanteuse Björk ;
 Beauty and the Beast (2014), EP de la rappeuse américaine Rapsody.

Jeux vidéo 
 Beauty and the Beast (1982), jeu vidéo d'Imagic, développé exclusivement pour l'Intellivision ;
 Beauty and the Beast: Roar of the Beast (1993), jeu vidéo d'action et de plate-forme sur Mega Drive ;
 Beauty and the Beast: Belle's Quest (1993), jeu vidéo de la même compagnie ;
 Beauty and the Beast Corps (2008), unité de combat de la série Metal Gear.